Чакъров е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица.

Личности 
 Чакъров
 Александър Чакъров (1869 – 1910) – български просветен деец и революционер
 Александър Чакъров (Щип) – български революционер
 Борис Чакъров (р. 1960) – български музикант, композитор, аранжор, продуцент и звукорежисьор
 Васил Чакъров (р. 1934) – български художник
 Георги Чакъров – няколко души с това име
 Джевдет Чакъров (р. 1960) – български лекар и политик от Движение за права и свободи
 Димитър Чакъров (1860 – 1906) – български политик от Народната партия, кмет на Дупница
 Емил Чакъров (1948 – 1991) – български музикант, цигулар и диригент
 Ефтим Чакъров (р. 1974) – български композитор
 Калоян Чакъров (р. 1971) – български футболист, вратар
 Костадин Чакъров (р. 1947) – председател на Съюза на комунистите в България от 2010 до 2013 год
 Кръстьо Чакъров (1927 – 1999) – български футболист, футболен деятел и треньор
 Младен Чакъров (1928 – 2011) – български телевизионен оператор и режисьор на документални филми
 Наум Чакъров (1869 – 1903) – български просветен деец и революционер
 Слави Чакъров (1916 – 1998) – български партизанин, офицер, генерал-майор
 Станислав Чакъров (1884-?) – български революционер
 Стефан Чакъров (1877 – 1950) – български революционер
 Стефан Чакъров (футболист) (р. 1946) – български футболист и съдия
 Тончо Чакъров (р. 1932) – български политик от БКП
 Филип Чакъров (1863 – 1944) – български революционер

 Чакърова
 Албена Чакърова (р. 1967) – българска актриса
 Жоржета Чакърова (р. 1941) – българска драматична и филмова актриса
 Мария Чакърова (р. 1938) – българска тенисистка

Вижте също 
 Чакъров връх – частично свободен от лед връх на Антарктическия полуостров, Антарктика

Български фамилни имена